Arpachade ou Arfaxade é um personagem bíblico do livro de Gênesis do Antigo Testamento, considerado como o filho primogênito de Sem. Nasceu quando seu pai possuía cem anos, dois anos depois do dilúvio, e teve como filhos: Elão, Assur, Lude e Arão.

Aos trinta e cinco anos gerou Selá, vivendo até os quatrocentos e sessenta e cinco anos, gerando mais filhos e filhas.

É apresentado no Capítulo 10 de Gênesis.

Devido à sua longevidade, Arpachade teria vivido pelo menos até a oitava geração de sua descendência, alcançando o patriarca Abraão.

Tem-se entendido que Arpachade seria o ancestral dos Caldeus Mesopotâmicos. Um indício é o fato da bíblia mostrar a possível cidade natal de Abraão, a cidade de Ur que é várias vezes mencionada na bíblia com "Ur dos Caldeus". (Gênesis 11: 27-28)

Idade dos patriarcas

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Ver também 
 Bereshit
 Criacionismo

Personagens da Torá
Personagens do Livro de Gênesis